Фінал Кубка Італії з футболу 1994 — два фінальних матчі розіграшу Кубка Італії сезону 1993—1994, в яких зустрічались «Анкона» і «Сампдорія».

Шлях до фіналу

Перший матч

Повторний матч

Посилання 
 Перший матч на transfermarkt 
 Повторний матч на transfermarkt 

1994 у футболі
1994 в італійському спорті
Фінали кубка Італії з футболу